Mike McCarthy ist der Name folgender Personen:

* Mike McCarthy (Footballtrainer) (* 1963), amerikanischer American-Football-Trainer
 Mike McCarthy (Produzent) (* 1965), amerikanischer Musikproduzent
 Mike McCarthy (Radsportler) (* 1968), amerikanischer Radrennfahrer